Die Badminton-Asienmeisterschaft 1992 fand vom 7. bis 11. April 1992 im Cheras Indoor Stadium in Kuala Lumpur, Malaysia, statt.

Medaillengewinner

Endrundenresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks
 
http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=10F37685-E4D2-4F89-9AE1-8DFE520A56BD

1992
Asienmeisterschaft 1992
Asienmeisterschaft 1992